Zucco ist der Familienname folgender Personen:

 George Zucco (1886–1960), britisch-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Rodolfo Zucco (* 1966), italienischer Philologe

Zucco ist der Name folgender Ortschaften:
 Zucco (Sizilien), ein Ort in Italien nahe Palermo